Тастус — название рек:

Россия 
 Тастус (приток Нюхчи) — река.
 Тастус (приток Пинеги) — река.
 Тастус (приток Пышенцы) — река.